Engels je původně německé příjmení.

Známí nositelé 
 Friedrich Engels – německý filosof a ekonom
 Ludwig Engels – německý šachista

Další významy 
 Engels (město) – město v Saratovské oblasti v Rusku
 Engels (planetka), č. 29829